Die Fußball-Bayernliga 1981/82 war die vierte Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga.

Der FC Augsburg wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie sich als Zweiter in der Südgruppe den Aufstieg sicherten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der 1. FC Schweinfurt 05 teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen Hertha Zehlendorf verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen der TSV 1860 Rosenheim, der 1. FC Amberg, ATS Kulmbach 1861, ASV Neumarkt sowie der ESV Ingolstadt-Ringsee direkt ab und der in der Bayernliga-Relegationsrunde gescheiterte SC Fürstenfeldbruck. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der VfB Coburg aus der Staffel Nord, der TSV Straubing aus der Staffel Mitte sowie der FC Wacker München aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf. Die SpVgg Landshut Vizemeister der Staffel Mitte qualifizierte sich über die Relegationsrunde für die Bayernliga. Aus der 2. Bundesliga kamen der TSV 1860 München und die SpVgg Bayreuth dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bayernliga-Relegationsrunde 
Der Fünfzehnte der Bayernliga und die Vizemeister der drei Landesliga-Staffeln, spielten in einer einfachen KO-Runde den letzten Teilnehmer für die Bayernliga-Saison 1982/83 aus.

|-
|colspan="5"| Halbfinale:

|-
|colspan="5"| Finale:

|}

Bayernliga-Meister

Literatur 

1982
Fußballsaison 1981/82